Eredivisie (1976/1977) była 21. sezonem Eredivisie – rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna PSV Eindhoven. Nowym mistrzem Holandii został zespół AFC Ajax. Tytuł króla strzelców zdobył Ruud Geels, który w barwach klubu AFC Ajax zdobył 34 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 
 

1976 w piłce nożnej
1977 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1976 w Holandii
1977 w Holandii